Mario ou Mário peut faire référence à :

Prénom 
Mario, prénom masculin italien, fêté le  dans le calendrier catholique romain.

Pseudonyme 

 Mario, pseudonyme de Marie Trolliet (1831-1895), chroniqueuse valaisanne du  ;
 Mario (1810-1883), Giovanni Matteo De Candia de son nom réel, chanteur d'opéra italien du  ;
 Mario, Mario Chicot de son nom complet, chanteur guadeloupéen de zouk ;
 Mario (né en 1976), Mario Barravecchia de son nom complet, chanteur belgo-italien ;
 Mário (1985-), Mário Hipólito, footballeur angolais ;
 Mario (1986-), Mario Dewar Barrett, chanteur américain.

Patronyme masculin 
 Mario Lanza (1921-1959), acteur et ténor italo-américain ;
 Mario Monti (né en 1943), ex-président du gouvernement de l'Italie ;
 Mario Girotti (né en 1939), nom de naissance de l'acteur italien Terence Hill.

Saints 
 Saint Mario (ou Saint Marius), né en Perse, fut martyrisé en même temps que sa famille en l'an 270. Il est célébré le .
 Saint Mario d'Avenches (ou Saint Marius d'Avenches), évêque d’Avenches, capitale de l’Helvétie romaine, mort en 594, célébré le .

Topographie 
 Mario, douar au Maroc.

Jeu vidéo 
 Mario, personnage de jeu vidéo et mascotte de Nintendo créé en 1981.
 Mario, franchise mettant en scène le personnage éponyme.

Cinéma 
 Mario, film canadien réalisé par Jean Beaudin, sorti en 1984.
 Mario, film suisse réalisé par Marcel Gisler, sorti en 2018.
 Mario, film d'animation américano-japonais dont la sortie est prévue en 2023.